Абалаков Александр Николаевич (род. 29 ноября 1959) — депутат Государственной Думы России VI созыва, избран в составе федерального списка кандидатов (Новосибирская область) от КПРФ. Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года. Член комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Биография 
Окончил Новосибирский электротехнический институт в 1982 году по специальности «Информационно-измерительная техника» с присвоением квалификации «Инженер-электрик».

С 1979 году работал лаборантом научно-исследовательского сектора.

С 1982 по 1989 гг. работал на предприятиях атомной промышленности и приборостроения по своей специальности.

В 2005 году был избран депутатом Новосибирского областного Совета депутатов.

До 2010 года работал в комитете по строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ссылки 
 Биография А. Н. Абалакова на сайте Государственной Думы
 Биография А. Н. Абалакова на сайте КПРФ

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Члены КПРФ
Выпускники Новосибирского технического университета